Табатадзе () — грузинская фамилия. Известные носители:
 Табатадзе, Важа (род. 1991) — грузинский футболист.
 Иегудиил (Гоча Вениаминович Табатадзе) (род. 1966) — епископ Грузинской Православной Церкви.
 Табатадзе, Тома (род. 1991) — грузинский футболист.
 Табатадзе, Шавлего (род. 1977) — грузинский военный и государственный деятель.

Примечания